Joško Vlašić (atletičar)
Joško Vlašić (znanstvenik)